Los Tres Puentes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Tres Puentes, Guanajuato, Celaya, 
 Los Tres Puentes, Chiapas, Bella Vista, 

Robotskapade Mexikoförgreningar